Горбатица — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Горбатица — деревня в Ушачском районе Витебской области.

Россия 
 Горбатица — деревня в Пыталовском районе Псковской области.